Мескалес има више значења:

 Мескалес (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мескалес (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мескалес (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мескалес (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Мескалес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику